Камасаре Филотекнос (; умерла в 175/160 до н. э.) — царица Боспорского царства из династии Спартокидов (180—175/160 до н. э.).

Биография 
Вероятно, Камасаре была дочерью царя Боспора Спартока V. Она вышла замуж за Перисада III, двоюродного брата царя Боспора. Вместе с мужем правила царством, вероятно, до самой смерти. Ее второе имя «Филотекнос» с греческого означает «Любящая ребёнка». Они с мужем имели сына Перисада IV Филометора, будущего царя Боспора между 170/160 и 145/140 годами до н. э. После смерти мужа вышла замуж за скифа Аргота.

О Камасаре Филотекнос известно из одной записи, изданной в «Corpus Inscriptionum Regni Bosporani» (CIRB, 75):
 «Παιρισάδου. Καμασαρύης. Αργότου. Ύπὲρ ἄρχοντος καὶ βασιλέως Παιρ [ι] σάδου τοῦ βασιλέως Παιρισάδου φιλομήτρος καὶ βασιλίσσης Καμασαρύης τῆς Σπαρτ [ό] κου θυγατρὸς φιλ [ο] τέκνου [καὶ] Αργότου τοῦ Ι [σάν] θου βασ [ιλίσ] σης Καμασαρύης ἀνδρὸς»  «…Перисад. Камасаре. Аргот. По [правлению] царя и архонта Перисада, сына царя Перисада, любящей матери и любящей царицы Камасаре, дочь Спартока, и Аргота, сына И[…]нта, мужа Камасаре…».

Камасаре Филотекнос и её муж Перисад III также упомянуты в дельфийском декрете (указе), обнаруженном в Милете, который датируется 178—177 годам до н. э.. Надпись, найденная в Керчи, датируется, скорее всего, после 150 года до н. э. (CIRB, стр 85).

Ссылки 
 Christopher Jarzęcki, «Kobiety na tronie bosporańskim»

Умершие во II веке до н. э.
Спартокиды
Правители Европы II века до н. э.
Царицы
Жёны царей Боспорского государства